Tenisový turnaj WTA Mercury Insurance Open 2011 se konal ve dnech 1.–7. srpna v americkém San Diegu venku na tvrdých dvorcích jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Jednalo se o druhý ročník turnaje pod novým názvem, celkově o 31. ročník, naposledy se zde hrálo v roce 2007. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Prvních osm nasazených hráček mělo volný los do 2. kola. V závorce je kolo vyřazení.
  Věra Zvonarevová (finále)
  Andrea Petkovicová (semifinále)
  '''Agnieszka Radwańska (vítězka)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovićová (semifinále)
  Dominika Cibulková (odstoupila)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo, odstoupila)
  Sabine Lisická (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová (1. kolo)
  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Polona Hercogová (2. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu:
  Gisela Dulková
  Alexa Glatchová
  Aravane Rezaïová
  Sloane Stephensová

Následující hráčky si zajistily postup v kvalifikaci:
  Gréta Arnová
  Jill Craybasová
  Marina Erakovićová
  Natalie Grandinová
  Rika Fudžiwarová
  Marie-Ève Pelletierová
  Zoe Gwen Scandalisová
  Ashley Weinholdová

Šťastná poražená v kvalifikaci:
  Olga Savčuková

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Craybas
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= M-È Pelletier
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Duševina
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Rezaï
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= N Grandin
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= P Hercog
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= S Lisicki
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= G Arn
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Date Krumm
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= G Dulko
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S Cîrstea
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= C Vandeweghe
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=63
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= V Zvonareva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Craybas
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V Duševina
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=16
| RD2-team04= P Hercog
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= S Lisicki
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Date Krumm
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= C Vandeweghe
| RD2-score07-1=67
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= O Savčuk
| RD2-score08-1=79
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= V Zvonareva
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= V Duševina
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= S Lisicki
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= C Vandeweghe
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= V Zvonareva
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=12
| RD4-team02= S Lisicki
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=4
}}

 2. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (vítězky)'  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (1. kolo)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (1. kolo, skreč)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Acura Classic
Tenis v USA v roce 2011